De Toppers — нидерландская поп-группа.

Евровидение 2009 
Группа De Toppers в 2009 году представляла Нидерланды на конкурсе Евровидение в Москве с песней Shine, однако не смогла пройти в финал.

Дискография 
 Toppers In Concert (2005)
 Toppers In Concert 2006 (2006)
 Kerst met de Toppers (2006)
 Toppers In Concert 2007 (2007)
 Toppers In Concert 2008 (2008)
 Toppers In Concert 2009 (2009)
 Toppers In Concert 2010 (2010)
 Toppers in Concert Mega Party Mix Volume 1 (2011)
 Toppers In Concert 2011 (2011)
 Toppers in Concert Mega Party Mix Volume 2 (2012)
 Toppers In Concert 2012 (2012)
 Toppers In Concert 2013 (2013)
 Toppers In Concert 2014 (2014)
 Toppers In Concert 2015 - Crazy Summer (2015)
 Toppers In Concert 2016 (2016)

См. также 
Нидерланды на конкурсе песни Евровидение 2009

Ссылки 
  Официальный сайт Евровидение-2009.
 Нидерланды на Евровидении 2009.

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Участники «Евровидения-2009»
Представители Нидерландов на «Евровидении»